De Grand Prix-wegrace van Italië 2004 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2004. De race werd verreden op 6 juni 2004 op het Circuit Mugello nabij Barberino di Mugello, Italië.

Uitslag

MotoGP
De race werd na 17 ronden stilgelegd vanwege hevige regenval. Later werd de race herstart over zes ronden, waarbij de startgrid werd bepaald door de stand aan het einde van de eerste race. De tweede race bepaalde de definitieve uitslag. Coureurs die in de eerste race waren uitgevallen, mochten niet meer deelnemen aan de tweede race.

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2004
Italië